De Koeweitse voetbalbeker 2006 (Emir Cup) was de 45ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 19 december 2005 en eindigde op 23 mei 2006. Al-Arabi won de beker voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis door Qadsia SC in de eindstrijd met 2–0 te verslaan. Mohammed Jragh en Ahmed Matar zorgden in de respectievelijk 76ste minuut en vierde minuut van de blessuretijd voor de doelpunten.

Schema

2006
Koeweit